Ве́ра Смирно́ва:
 Смирнова, Вера Васильевна (1898—1977) — русская советская писательница, литературный критик.
 Смирнова, Вера Ивановна (1927—2016) — ткачиха Камышинского хлопчатобумажного комбината, Герой Социалистического Труда.